Alan Trammell – ex giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Park Trammell – politico statunitense
 Sam Trammell – attore statunitense
 Terrence Trammell – ex ostacolista e velocista statunitense